Gunter Víctor de Schwarzburgo-Rudolstadt (en alemán, Günther Victor von Schwarzburg-Rudolstadt; Rudolstadt, 21 de agosto de 1852 - Sondershausen, 16 de abril de 1925) fue el último príncipe soberano de Schwarzburgo-Rudolstadt y de Schwarzburgo-Sondershausen, y también el último miembro real alemán en abdicar en el albor de la Revolución de Noviembre de 1918.

Biografía 
Nació en Rudolstadt, siendo el hijo del príncipe Adolfo de Schwarzburgo-Rudolstadt (1801-1875) y de su esposa, la princesa Matilde de Schönburg-Waldenburg (1826-1914). Su madre, la princesa Matilde, era hija de Otón Víctor, príncipe de Schönburg-Waldenburg (1785-1861), y de la princesa Tecla de Schwarzburgo-Rudolstadt (1795-1861), una prima del padre del príncipe Gunter.

Al morir su padre el 1 de julio de 1875, el príncipe Gunter se convirtió en el presunto heredero del principado de Schwarzburgo-Rudolstadt. Tras la muerte de su primo carnal, el príncipe Jorge Alberto, el 19 de enero de 1890, Gunter lo sucedió como príncipe soberano de Schwarzburgo-Rudolstadt.

Con la muerte del príncipe Leopoldo de Schwarzburgo-Sondershausen el 20 de abril de 1906, Gunter se convirtió en presunto heredero del otro principado de Schwarzburgo. La muerte del príncipe de Schwarzburgo-Sondershausen, Carlos Gunter, el 28 de marzo de 1909, unió los dos principados de Schwarzburgo bajo el príncipe Gunter en unión personal. Esta fue la primera vez que los dos principados habían estado unidos bajo el mismo gobernante desde el siglo XVI, cuando se formaron las líneas de Sondershausen y Rudolstadt. Después de asumir la sucesión de Sondershausen, el príncipe Gunter eliminó el nombre de Rudolstadt de su título y asumió el título de "príncipe de Schwarzburgo".

Tras el estallido de la Revolución alemana, el príncipe Gunter abdicó el 22 de noviembre de 1918. Tras su muerte en Sondershausen, fue sucedido como jefe de la Casa de Schwarzburgo por el príncipe Sizzo.

Matrimonio 

El príncipe Gunter se casó con la princesa Ana Luisa de Schönburg-Waldenburg (1871-1951) en Rudolstadt el 9 de diciembre de 1891. El matrimonio no tuvo hijos.

En 1942, la princesa Ana Luisa adoptó a su sobrino, el príncipe Guillermo de Schönburg-Waldenburg (1913-1944), y a su hijo el príncipe Ulrico (n. 1940).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
Painting of Prince Günther
Página sobre el príncipe Günther (en alemán)

Príncipes de Schwarzburgo-Sondershausen
Príncipes de Schwarzburgo-Rudolstadt
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nobles de Alemania del siglo XX